210 км — остановочный пункт Сасовского направления Московской железной дороги.

География 
Расположен в восточной части Рязани между Рязанским заводом автомобильных агрегатов и заводом «Центртранстехмаш», на перегоне Лесок — Листвянка.

Пассажирское движение 
По состоянию на 2011 год остановочный пункт не оборудован посадочными платформами и не указывается в расписаниях пригородных поездов, однако является тарифной остановкой и фигурирует в железнодорожной документации. Операции, связанные с посадкой и высадкой пассажиров не производится.

Примечания 

Остановочные пункты Московско-Рязанского региона Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Рязани